Krebsgraben ist ein Gewässername:
 Krebsgraben (Brigach), linker Zufluss der Brigach in Villingen, Stadt Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Krebsgraben (Brugga), linker Zufluss der Brugga an der ehemaligen Erzwäscherei im Stadtteil Kappel, kreisfreie Stadt Freiburg, Baden-Württemberg
 Krebsgraben (Dultenaugraben), linker Zufluss des Dultenaugrabens (zum hier noch Hagenbach genannten Warmbach, zum Hochrhein) vor Hagenbach, Stadt Rheinfelden (Baden), Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Krebsgraben (Erms), rechter Zufluss der Erms in Dettingen an der Erms, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Krebsgraben (Hinterwiesengraben), linker Oberlauf des Hinterwiesengrabens (zum Mühlgraben, zum Walkenweiherbach, zur Wörnitz) bis Obermeißling, Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern
 Krebsgraben (Mannheimer Altrhein), linker Zufluss des Mannheimer Altrheins (zum Oberrhein) von der Friesenheimer Insel, kreisfreie Stadt Mannheim, Baden-Württemberg
 Krebsgraben (Motschenbach), linker Zufluss des Motschenbachs nach Motschenbach, Markt Mainleus, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Krebsgraben (Mühlgang), linker Zufluss des Mühlgangs bei Donnersdorf, Gemeinde Halbenrain, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Krebsgraben (Rhume), rechter Zufluss der Rhume bei Rhumspringe, Landkreis Göttingen, Niedersachsen 
 Krebsgraben (Schlücht), linker Zufluss der Schlücht bei Gutenburg, Stadtteil Achen, Stadt Waldshut-Tiengen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Krebsgraben (Schussen), linker Zufluss der Schussen an der Schwaigfurter Mühle, Bad Schussenried im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Krebsgraben (Überlinger See) – zwei Zuflüsse des Überlinger Sees im Stadtgebiet von Konstanz, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg; in Abflussrichtung:
 Unterer Krebsgraben, südlicher Zufluss bei Wallhausen
 Oberer Krebsgraben, südlicher Zufluss  bei Dingelsdorf
 Krebsgraben (Volkenbach) rechter Zufluss des hier noch Bitzibrunnengraben genannten Volkenbachs (zum Hochrhein) vor Jestetten, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg 
 Krebsgraben (Weiße Elster), linker Zufluss der Weißen Elster beim Stadtteil Knautnaundorf, kreisfreies Leipzig, Sachsen
 Krebsgraben (Wilde Rodach), linker Zufluss der Wilden Rodach in Wallenfels, Landkreis Kronach, Bayern

 Oberer Krebsgraben – siehe oben → Krebsgraben (Überlinger See)
 Unterer Krebsgraben – siehe oben → Krebsgraben (Überlinger See)

Krebsgraben dient auch als Flurbezeichnung:
 Krebsgraben (Zwickau), Flurbezeichnung und Straßenname (Am Krebsgraben) in der Stadt Zwickau, Sachsen

Siehe auch:
 Krebsbach